Miejscowości w Korei Południowej:
 Paju – miasto w prowincji Gyeonggi.

2 miejscowości w Estonii:
 Paju – wieś w prowincji Tartu, w gminie Rannu.
 Paju – wieś w prowincji Valga, w gminie Tõlliste.